Gminy w USA:
 Will (ang. Will Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Will
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Will (ang. Will County) – w stanie Illinois
 Will – projekt poboczny Front Line Assembly (muzyka industrialna)